La Forestal puede hacer referencia a:
 La historia de la compañía La Forestal en el Chaco santafesino.
 La obra musical La Forestal (Crónica cantada) de Rafael Ielpi por Enrique Llopis y Emilio Lenski.